Muhammad II ibn Hisham (980 circa – 1010) – quarto califfo omayyade del Califfato di Cordova, due volte tra il 1009 e il 1010
 Muhammad II del Khwarezm – sovrano dell'Impero corasmio (Khwārezmshāh) dal 1200 al 1220
 Muhammad II al-Faqih (1235-1302) – sultano nasride del Sultanato di Granada
 Muhammad II ibn al-Husayn (1811-1859) – Bey di Tunisi dal 1855 alla morte
 Abu Abd Allah Muhammad II al-Mutawakkil (... – 1578) – sultano del Maghreb al-Aqsa (attuale Marocco)
 Abu Zayyan Muhammad II (... – 1366) – sultano della dinastia merinide del Maghreb al-Aqsa (Marocco), regnò nel 1358 e dal 1362 al 1366

Pagine correlate 

 Muhammad